Алі́з-Сент-Рен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний схід від Парижа, 50 км на північний захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 174 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 388,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Аліз-Сент-Рен на сайті французького Національного інституту географії
 Аліз-Сент-Рен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аліз-Сент-Рен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор